Liste over kommuner i den brasilianske delstat Acre.

Acre